Bonne ville bezeichnet:
Bonne ville des Hochstift Lüttich, 14. bis 18. Jahrhundert
Bonne ville de l’Empire français, ab 1804

Siehe auch:
 Bonneville